Сезо́н Слова́цкой Экстралиги 2000/01 — восьмой сезон Словацкой Экстралиги. В сезоне 2000/01 приняло участие 8 команд. В серии плей-офф Словацкой Экстралиги победителем стала команда «ХК Зволен», победив в финальной серии «ХК Дукла Тренчин» со счетом 3:1. В связи с расширением лиги, к 1-й хоккейной лиги Словацкой республики никто не выбывал, а новичками в следующем сезоне стали «МСХК Жилина» и «ХК Нитра».

Итоговая таблица регулярного чемпионата

Серия плей-офф

Таблица

Результаты 
Четвертьфиналы:
 ХК Зволен — МХК Мартин; счет серии 3:0, в трех играх зафиксированы такие результаты— — 9:2, 6:3, 2:1.
 ХК Слован Братислава — МХК 32 Липтовски Микулаш; счет серии 3:0, в трех играх зафиксированы следующие результаты — 5:4PP, 9:1, 7:3.
 HK Aquacity СКР Попрад — ХК Кошице; счет серии 3:0, в трех играх зафиксированы такие результаты — 3:2, 4:3, 2:1.
 ХК Дукла Тренчин — ХК 36 Скалица; счет серии 3:2, в пяти играх зафиксированы такие результаты — (2:4, 3:0, 4:2, 0:5, 3:1.

Полуфиналы:
 ХК Зволен — HK Aquacity СКР Попрад; счет серии 3:0, в трех играх зафиксированы такие результаты — 6:2, 4:2, 3:0.
 ХК Слован Братислава — ХК Дукла Тренчин; счет серии 2:3, в пяти играх зафиксированы такие результаты — 6:1, 3:4, 2:3PP, 5:2, 2:3 PP.

Финал:
 ХК Зволен — ХК Дукла Тренчин; счет серии 3:1, в четырёх играх зафиксированы такие результаты — 6:0, 3:1, 1:2, 6:3.

Команда-победитель

Символическая сборная

Ссылки 
 Вся статистика сезона 2000/2001 на сайте «www.hockeyarchives.info»

Сезоны Словацкой Экстралиги
Хоккей с шайбой в Словакии
2000 год в хоккее
2001 год в хоккее